En Pologne, Boguszyce peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Boguszyce, un village du powiat d'Oleśnica
 Boguszyce, un village du powiat de Strzelin

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Boguszyce, un village

 dans la voïvodie de Łódź
 Boguszyce, un village du powiat de Łęczyca
 Boguszyce, un village du powiat de Rawa

 dans la voïvodie d'Opole
 Boguszyce, un village

 dans la voïvodie de Podlachie
 Boguszyce, un village

 dans la voïvodie de Poméranie
 Boguszyce, un village

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Boguszyce, un village du powiat de Choszczno
 Boguszyce, un village du powiat de Goleniów
 Boguszyce, un village du powiat de Stargard

 dans la voïvodie de Silésie
 Boguszyce, un village